Jméno a příjmení Antonín Blažek má více nositelů:

 Antonín Blažek (architekt) – český architekt působící na Brněnsku počátkem 20. století
 Antonín Blažek (manažer Českých drah) – český železniční odborník, náměstek Českých drah
 Antonín Blažek (politik) (* 1945) – český a československý politik z Olomoucka, po sametové revoluci poslanec FS za OF a ODA, pak velvyslanec 
 Antonín Blažek – pachatel exploze panelového domu ve Frenštátě pod Radhoštěm